Ива́н Алекса́ндрович Бодуэ́н де Куртенэ́ (; , Радзымин — , Варшава) — русский лингвист польского происхождения. Член-корреспондент Петербургской академии наук.

Биография 
Родился  года в Радзымине под Варшавой. По родословной легенде, происходил из древнего французского аристократического рода Куртенэ, ведущего своё начало от короля Людовика VI и к которому принадлежали, в частности, императоры Латинской империи. В Польшу предок Бодуэна де Куртенэ переселился на рубеже XVII—XVIII веков.

Окончил в 1866 году со степенью магистра Главную школу в Варшаве, где изучал санскрит, литовский и славянский языки. Совершенствовался в языкознании за границей (1867—1868), затем в Санкт-Петербурге и Москве (1868—1870). В 1870 году получил в Лейпцигском университете степень доктора философии (за работу «Некоторые случаи действия аналогии в польском склонении»), а 9 ноября 1870 года в Петербургском университете — степень магистра сравнительного языкознания; 13 декабря того же года утверждён в должности приват-доцента.

Научную деятельность начинал под руководством Измаила Ивановича Срезневского. Как и Срезневский активно изучал словенский язык и культуру Словении; с 3 декабря 1871 года более трёх лет Куртенэ находился в заграничной командировке. В 1872—1873 годах вёл в Горице кружок по изучению русского языка, причём его ученики собирали для него записи местных словенских говоров. В дальнейшем Бодуэн посещал словенские земли для сбора местных говоров в 1877, 1890, 1892, 1893 и 1901 годах.

В Петербургском университете 12 мая 1875 года получил степень доктора сравнительного языковедения. С октября 1875 года стал преподавать в Казанском университете, с 20 декабря 1875 года — экстраординарный профессор, а с 9 октября 1876 года — ординарный профессор.

После Казанского преподавал в Юрьевском (1883—1893), краковском Ягеллонском (1893—1899), Петербургском (1900—1918), Варшавском (с 1918) университетах. В 1907—1917 годах преподавал на Бестужевских курсах общее и сравнительное языкознание и славяноведение.

В 1887 году избран членом польской академии знаний, а в 1897 году — членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.

Был дважды женат, вторым браком — на Ромуальде Багницкой, выступавшей в русской, польской, чешской печати. Дочь его, София Ивановна Бодуэн де Куртенэ (1887—1967), художница, участвовала в выставках русских авангардистов, другая дочь, Цезария Эренкрейц (во втором браке Енджеевич; 1885—1967), стала известным этнографом.

С 1910-х годов активно занимался политикой. Принадлежал к кадетскому центру, но по политическим взглядам примыкал к так называемым федералистам-автономистам.

Выступал за культурную самостоятельность Польши и равноправие польского языка с русским. Арестовывался властями Российской империи.

После восстановления независимости Польской республики поселился там и продолжил политическую деятельность, вновь отстаивая права национальных меньшинств — которыми на сей раз оказались уже не поляки, а другие народы, в том числе и русские. В 1922 году выдвинут представителями национальных меньшинств (помимо его желания) кандидатом в президенты Польши. В первом туре выборов 9 декабря набрал 103 голоса (19,04 %) и занял третье место, обойдя избранного в итоге Габриэля Нарутовича; во втором туре — всего 10 голосов, в третьем — 5. Избранный в пятом туре Нарутович получил бо́льшую часть голосов, ранее отданных за Бодуэна. Поддержка левых и национальных меньшинств вылилась в ненависть к Нарутовичу со стороны правых, и вскоре после избрания он был убит.

В 1919—1929 годах — почётный профессор Варшавского университета и заведующий кафедрой сравнительного языкознания в Дерптском университете. Скончался в Варшаве. Похоронен на кальвинистском (евангелическо-реформатском) кладбище.

Научная деятельность 
Современники отмечали раннюю зрелость его как ученого. «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» в томе, вышедшем в 1891 году, называет 46-летнего Бодуэна де Куртенэ «одним из выдающихся современных лингвистов». Сам же Бодуэн был необыкновенно скромным человеком. О себе он писал, что «отличался неудовлетворительною научною подготовкой и небольшим запасом знаний».

Бодуэн де Куртенэ совершил переворот в науке о языке: до него в лингвистике господствовало историческое направление — языки исследовались исключительно по письменным памятникам. Он же в своих работах доказал, что сущность языка — в речевой деятельности, а значит, необходимо изучать живые языки и диалекты. Только так можно понять механизм функционирования языка и проверить правильность лингвистических теорий.

Бодуэн де Куртенэ в течение многих лет изучал разные индоевропейские языки, писал свои научные труды не только на русском и польском, но и на немецком, французском, чешском, итальянском, литовском и других языках. Работая в экспедициях, исследовавших славянские языки и диалекты, он фиксировал их фонетические особенности. Его открытия в области сопоставительного (типологического) анализа славянских языков предвосхитили появление идей, которые позднее нашли своё отражение в работах выдающегося типолога-слависта Романа Якобсона. Эти исследования позволили Бодуэну де Куртенэ (с учётом идей рано умершего младшего коллеги, талантливого Н. В. Крушевского — также поляка, работавшего в Казани) создать теорию фонем и фонетических чередований. Теория изложена в его «Опыте фонетических чередований» (1895). Её логическим продолжением явилась созданная учёным теория письма. Таким образом, Бодуэн выступил основоположником фонологии и предшественником теории Николая Трубецкого.

При содействии Бодуэна-де-Куртенэ, литовский этнограф Иван Васильевич Юшкевич выпустил в свет: «Литовские народные песни из окрестностей Велек, записанные Антоном Юшкевичем» (Казань, 1880—1882 гг.) и «Свадебные обряды виленских литовцев, записанные А. Юшкевичем в 1870 году и изданные Иваном Юшкевичем, с коротким прибавлением о литовском правописании латинского шрифта» (Казань, 1880).

Бодуэн де Куртенэ первым начал применять в лингвистике математические модели. Доказал, что на развитие языков можно воздействовать, а не только пассивно фиксировать все происходящие в них изменения. На основе его работ возникло новое направление — экспериментальная фонетика.

При изучении языка Бодуэн де Куртенэ не замыкался в рамках лингвистики. Напротив, он считал, что языкознание должно опираться на достижения психологии и социологии, что полное исследование языковых факторов невозможно без обращения к данным этнографии, истории культуры, археологии и других наук. Всё это учёный не только декларировал, но и осуществлял в своих работах.

Подготовил третью и четвёртую редакции словаря Даля, уточнив этимологию, исправив разделение на гнёзда (у Даля часто произвольное), а также пополнив его новыми словами, в том числе внеся отсутствовавшую у Даля вульгарно-бранную лексику. За свои дополнения был подвергнут жёсткой критике; в советское время «Бодуэновский словарь Даля» не переиздавался. Переиздания советского времени опираются на оригинальный текст второго издания словаря Даля; версия Бодуэна обычно считается самостоятельным словарём.

Бодуэн де Куртенэ активно интересовался искусственными языками, неоднократно выступал сторонником эсперанто. В октябре 1907 года он участвовал вместе с Отто Есперсеном и другими учёными в международной делегации по принятию международного вспомогательного языка () в качестве её вице-председателя. Был лично знаком с Людовиком Заменгофом, основателем эсперанто, но эсперантистом себя не считал.

Работая в Казани в 1874—1883 годах, учёный основал Казанскую лингвистическую школу, в рамках которой расцвёл талант крупнейшего учёного Василия Богородицкого. В Петербурге им была создана Петербургская лингвистическая школа, в рамках которой под его непосредственным влиянием проходило становление замечательных русских лингвистов XX века Льва Щербы и Евгения Поливанова. Бодуэна де Куртенэ многие, особенно в России, считают одним из основоположников структурализма, наряду с Фердинандом де Соссюром. Влияние Петербургской школы, особенно её основателя, было очень заметным и в России и СССР, и в Польше и Чехословакии. Ряд выдвинутых ею положений, особенно в области фонологии, при помощи их популяризации Пражским лингвистическим кружком, стали краеугольными в мировой науке.

Вместе со многими отечественными лингвистами участвовал в Орфографической комиссии, перед которой была поставлена задача упрощения русского письма (1904—1918 годы).

Некоторые из трудов Бодуэна де Куртенэ были напечатаны в воронежском журнале «Филологические записки».

Семья 
 Вторая жена — Ромуальда Ромуальдовна Бодуэн де Куртенэ (урождённая Багницкая, 1857—1935), польская писательница.
 Дети от второго брака:
 Цезария Бодуэн де Куртенэ Эренкройц Енджеевичева (урождённая Цезария Ивановна Бодуэн де Куртенэ, 1885—1967) — польский историк искусства, антрополог. Профессор Варшавского университета. Была последовательно замужем за Максом Фасмером, , Янушем Енджеевичем.
 София Ивановна Бодуэн де Куртенэ (1887—1967), российская и польская художница.
 Свентослав Бодуэн де Куртенэ (, 1888—1960), юрист, дипломат.
 Эвелина Ивановна Малаховская-Лемпицкая (, урождённая Бодуэн де Куртенэ, 1892—1984), польский историк, преподаватель русского языка Варшавского университета.
 Мария Кересант-Висневская (, урождённая Бодуэн де Куртенэ, 1897—1945).

Награды 

 Орден Святого Станислава 3-й степени;
 Орден Святой Анны 3-й степени;
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1879);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1884);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1903);
 Медаль «В память царствования императора Александра III»;
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых».

Примечания

Труды 
 Бодуэн де Куртенэ И.А. Национальный и территориальный признак в автономии. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1913.
 Бодуэн-де-Куртенэ И. «Украинский вопрос» с вненациональной точки зрения (По поводу анкет «Украинской жизни») / Бодуэн-де-Куртенэ И. // Украинская жизнь. – 1913. – № 7-8. – С. 35-51.

Литература 
 
 Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета: За сто лет (1804—1904). Ч. 1. — Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1904. — С. 38—39.
 Список гражданским чинам первых четырёх классов. — , 1914. — С. 31.
 
 
 Николаева Т. М. Бодуэн де Куртенэ — редактор словаря В. Ф. Трахтенберга «Блатная музыка» («Жаргон тюрьмы») // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. — Казань, 2004. — C. 176—181.
 Учёный, опередивший эпоху // Газета «Казанский университет». — 2011. — № 51.
 
 Сингаевская О. Пришелец-пророк и языковой вопрос // Зеркало недели. Укра­ина,  27 (18.07.2008).
 Чуркина И. В. Русские и словенцы. Научные связи (конец XVIII в. — 1914 г.).— М.: Наука, 1986. — С. 89-112.
 Шкловский В. Б. Жили-были // Шкловский В. Собрание сочинений в трех томах. Т. 1. Повести. Рассказы. Москва, 1973. C.17–164.

Ссылки 
 Русская фонетика
 Бодуэн де Куртенэ Иван (Игнатий-Нецислав) Александрович // Биографика СПбГУ

Кандидаты в президенты Польши (9 декабря 1922 года)
Лауреаты Уваровской премии
Лингвисты Российской империи
Слависты Российской империи
Лингвисты Польши
Историки языка
Морфологи
Фонетисты
Фонологи
Эсперантологи
Лексикографы Российской империи
Лексикографы Польши
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Деканы Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Бестужевских курсов
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Профессора Императорского Варшавского университета
Профессора Императорского Казанского университета
Профессора Императорского Дерптского университета
Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Профессора Ягеллонского университета
Члены Матицы сербо-лужицкой
Иван
Действительные статские советники
Похороненные на кальвинистском кладбище Варшавы
Члены Польской академии знаний
Кадеты
Почётные доктора Тартуского университета